Hansie Cronje (1969-2002), joueur de cricket sud-africain;
 Jacques Cronjé, (1982-), joueur de rugby à XV sud-africain;
 Piet Cronje (1836-1911), général boer des Première et Deuxième Guerre des Boers;
 Ross Cronjé, (1989-), joueur de rugby à XV sud-africain.